В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1282 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1282 году

Январь 
 9 января —  — первый арабский правитель Менорки (1234—1282)

Февраль 
 24 февраля —  — епископ Турне (1272—1282), автор «Рифмованной хроники»

Март 
 2 марта — Агнесса Чешская — дочь короля Чехии Пржемысла Отакара I, монахиня-клариссинка, святая Римско-католической церкви, одна из святых покровительниц Чехии
 21 марта — Роберт III — дофин Оверни и граф Клермона (1262—1282)
 22 марта —  — епископ Озимо, святой римско-католической церкви.

Апрель 
 1 апреля — Абака-хан — ильхан государства Хулагуидов (1265—1282)
 4 апреля
  — французский теолог, папский легат и кардинал (1265/1268—1282)
  — жена будущего герцога Баварии Оттона III
 29 апреля —  — французский кардинал-священник de S. Marco (1262—1282)

Май 
 3 мая —  — один из семи основателей ордена сервитов, святой римско-католической церкви.
 16 мая — Томас III — сеньор Пьемонта (1259—1282)

Июнь 
 19 июня —  — жена князя Уэльса Лливелин ап Грифида

Июль 
 5 июля —  — граф Ритберг (1264—1282)
 24 июля —  — граф Пфаннберга

Август 
 9 августа —  — епископ Пюи (1263—1282)
 19 августа — Хартман фон Хельдрунген — великий комтур Тевтонского ордена (1261—1263), Великий магистр Тевтонского ордена (1273—1282)
 25 августа —  — лорд-канцлер Англии (1264—1265), епископ Херефорда (1275—1282), святой римско-католической церкви .

Сентябрь 
 4 сентября — Жан I Вьеннский — дофин Вьеннский, граф д’Альбон (1269—1282)
 9 сентября —  — шведская святая римско-католической церкви.
 18 сентября —  — архиепископ Ренна (1260—1282)

Октябрь 
 13 октября — Нитирэн — японский монах, основавший школу Нитирэн-сю
 26 октября — Роджер Мортимер, 1-й барон Вигмор — 1-й барон Вигмор из рода Мортимеров, ставший одним из самых могущественных лордов Валлийской марки и сыгравший выдающуюся роль во Второй баронской войне и завоевании Уэльса.
 30 октября — Ибн Халликан (71) — арабский юрист и писатель-биограф, называемый «восточным Плутархом»
 31 октября —  — епископ Асти (1260—1282)

Ноябрь 
 6 ноября —  — английский военный командир Англси, английский командир в битве у Мойл-и-Дона, погиб в этой битве
 9 ноября —  — правитель Ростока (1278—1282)

Декабрь 
 1 декабря? — Маргарита Померанская — жена короля Дании Кристофера I, регент Дании (1259—1264)
 8 декабря —  — епископ Фрайзинга (1279—1282)
 11 декабря
 Лливелин ап Грифид — Принц Гвинеда (1246—1282), Принц Уэльский (1258—1282), последний независимый правитель Уэльса, при котором страна была окончательно завоёвана Эдуардом I; погиб в битве у моста Оревин или убит
 Михаил VIII Палеолог — последний Никейский император (1259—1261), Византийский император (1261—1282), основатель династии Палеологов.
 17 декабря —  — епископ Пассау (1280—1282)
 21 декабря —  — архиепископ Нидароса (1268—1282}

Дата неизвестна или требует уточнения 
  — жена сеньора Бейрута Жана II Ибелина (1249/1250—1264), регент Бейрута (1274—1277)
 Ахмед Фенакети — министр финансов и главный администратор Хубилая китайской империи Юань, создатель финансовой системы монголов.
 Георгий Акрополит — византийский государственный деятель, дипломат, ритор, один из крупнейших византийских историков XIII в.
 Гийом из Шартра — французский проповедник и хронист-историк.
 Изабелла Ибелин — сеньора Бейрута (1264—1282)
  — епископ Кура (1273—1278)
 Менгу-Тимур — хан улуса Джучи (Золотой Орды) (1266—1282), ставшего при нём формально независимым от Монгольской империи
 Мехтильда Магдебургская — немецкая мистическая писательница.
  — епископ Гапа (1251—1282)
 Оуайн Гох ап Грифид — Принц Гвинеда (1246—1255)
 Раймонд I де Бо — принц Оранский (1218—1282), титулярный король Арля и Вьенна (1218—1257)
 Рауль II де Сор — маршал Франции (с 1270)
 Роберт I де Невилл — барон Рэби (1242—1282)
 Роберт IV — граф де Дрё (1249—1282)
 Тройден — Великий князь литовский (1269/1270—1282)
 Фаррухзад II — ширваншах (1260—1282)
  — епископ Абердина (1272—1382)

См. также 
 Список умерших в 1281 году
 Список умерших в 1283 году

1282